

Черемхово — місто, Черемховський міський округ, Іркутська область
 Черемхово — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Черемхово — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Черемхово — село, Ульотівський район, Забайкальський край
 Черемхово — присілок, Чаїнський район, Томська область

Див. також 
 Черемхова